10e Leger (Verenigd Koninkrijk)- Britse legereenheid
 10e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid